Сергей Гео́ргиевич Зубко́вич — советский учёный, заслуженный деятель науки и техники России, профессор, доктор технических наук, инженер-подполковник. Один из основателей отечественной радиолокации. Занимался разработкой теоретических вопросов радиолокационного зондирования земной поверхности, принципов построения автономных радиолокационных систем космических аппаратов (радиовысотомеров, радиовертикалей, РЛС землеобзора космического базирования), методов определения статистических характеристик радиолокационных сигналов, методик математического моделирования.

Биография 
Родился в 1923 году в селе Шамовка Александрийского района Кировоградской области Украины. 

В 1941 году поступает в лётную школу, в 31-й учебный авиационный полк. В 1942 году переводится в Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию на радиотехнический факультет и в 1949 году заканчивает её с отличием.

1958—1987 гг. - Старший научный сотрудник ВИКИ. 
В 1970 году защищает степень доктора технических наук. 
С 1987 года - ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра. 
В 1989 году награждён знаком «Почётный радист СССР». 
В 1992 году получает звание профессор. 
В 1996 году удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 
Автор более 150 научных трудов.

Избранная библиография 
 Статистические характеристики радиолокационных сигналов, отраженных от земной поверхности / [Зубкович С.Г. ]; — Москва : Советское радио, 1968. — 224с. : ил.
 Радиолокационные методы исследования земли./ Мельник Ю.А., Зубкович С.Г., Степаненко В.Д., Соколов Ю.П., Губин В.А., Дулевич В.Е., Переслегин С.В., Веретягин А.А., Глушков В.М., Юрков Ю.А. — М. : Советское Радио, 1980. — 264 с.

Ссылки 
 Сергей Георгиевич Зубкович в Энциклопедии космонавтики

Примечания 

Учёные СССР
Радиотехники
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Подполковники (СССР)